«Большая глубина» () — научно-фантастический роман английского писателя Артура Кларка. Впервые опубликован в 1957 году. Роман основан на одноимённом рассказе 1954 года.

Сюжет

Часть 1. Ученик 

Дону Берли — смотрителю участка Тихого океана, где паслись киты, дали стажёра Уолтера Франклина, бывшего астронавта. Уолтер во время аварии в космосе испытал сильнейший стресс. Будучи не в состоянии ещё раз оказаться в космосе, он был вынужден остаться на Земле, а его семья — на Марсе. Уолтер выбрал для работы другую среду — океан. Пройдя испытания, едва не покончив с собой, Уолтер справляется со всеми проблемами и становится специалистом — смотрителем китовых стад, которые обеспечивают седьмую часть всех пищевых потребностей человечества.

Часть 2. Смотритель 

Смотритель Уолтер Фраклин уже 5 лет работает в океане. Он полностью восстановил душевное равновесие и обзавёлся новой семьёй вместо оставшейся на Марсе. Однажды возникла проблема — в океане появился очень крупный кальмар, регулярно убивающий кашалотов в глубоководных схватках. Франклин с Доном сумели поймать его и доставить на поверхность. После этого случая Франклин решил заняться одной из загадок океана — поймать таинственного «морского змея», которого смотрители иногда засекают гидролокатором, но никто никогда не видел вблизи. Он организовывает экспедицию, но когда цель была почти достигнута, Дон Берли погибает в своей подлодке из-за землетрясения, обрушившего подводную гору, а «морской змей» ускользает.

Часть 3. Чиновник 

Франклин работает уже 15 лет и поднялся на руководящую должность начальника Китового отдела. Теперь он должен обосновать необходимость выращивания китов для их последующей переработки на мясо, против которого выступает влиятельный буддийский лидер Маханаяке Тхеро. Дискуссии о реформировании Китового отдела прерываются необходимостью спасти подводную лодку, попавшую в ловушку на большой глубине, и Франклин лично берётся это сделать. Для этого ему приходится проявить героизм, спустившись в акваланге на глубину 1100 футов и выполнить работу, борясь с глубинным опьянением. Вернувшись героем, он неожиданно для себя принимает сторону Тхеро и соглашается перепрофилировать свой отдел на производство китового молока вместо забоя китов на мясо.

Проходит ещё несколько лет, и восемнадцатилетний сын Уолтера по стопам отца отправляется работать в космос.

Приём критиков 
Рецензент Galaxy Флойд Гейл высоко оценил роман, назвав его «свежим и ярким, как рассвет над тропическим морем».

Публикации 
 
 
 
 
 

Также небольшой отрывок из романа под названием «Очевидно, так оно и будет» публиковался в журнале «Сельская молодёжь», в номере 10 за 1967 год.

Примечания

Ссылки 
 «Большая глубина»
 
  

Романы Артура Кларка